Това е списък на кметовете (демарси) на югозападния македонския град Гревена, Гърция.

Бележки